Михаи́л Ани́щенко:
 Анищенко, Михаил Алексеевич (род. 1976) — архиерей Константинопольской православной церкви.
 Анищенко, Михаил Всеволодович (1950—2012) — советский и российский поэт.